Sarita – census-designated place statunitense dello Stato del Texas
 Sarita – denominazione informale con cui ci si può riferire all'asteroide 796 Sarita
 Sarita – ring name utilizzato da Sarah Stock

Altri progetti